Fresnoy est un toponyme français, forme picarde du français frênaie, issu du latin fraxinetum.

Toponyme 
 Fresnoy, commune française du Pas-de-Calais.
 Fresnoy-Andainville, commune française de la Somme.
 Fresnoy-en-Bassigny, ancienne commune française de la Haute-Marne.
 Fresnoy-en-Chaussée, commune française de la Somme.
 Fresnoy-en-Gohelle, commune française du Pas-de-Calais.
 Fresnoy-en-Thelle, commune française d'Oise.
 Fresnoy-Folny, commune française de la Seine-Maritime.
 Fresnoy-la-Rivière, commune française d'Oise.
 Fresnoy-le-Château, commune française de l'Aube.
 Fresnoy-le-Grand, commune française de l'Aisne.
 Fresnoy-le-Luat, commune française d'Oise.
 Fresnoy-lès-Roye, commune française de la Somme.

Variations 
 Boissy-Fresnoy, commune française d'Oise.
 Fresnois-la-Montagne, commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Grandfresnoy, commune française d'Oise.
 Lafresnoye, ancienne commune française, aujourd'hui intégrée à celle de Lafresguimont-Saint-Martin, commune française de la Somme.

Patronyme 
Voir .

Voir aussi 
 
 
 
 Le Fresnoy

Homonymie de toponyme